A FIFA minden tagországát és nem tagállamait is egy hárombetűs azonosító kóddal látja el (ezek a FIFA trigrammok). Ezek azok a hivatalos kódok, amelyeket mind a FIFA, mind kontinentális szövetségei (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC és az UEFA) használnak hivatalos mérkőzéseken a részt vevő országok és függő területek azonosítására.

FIFA tagországok 
A FIFA-nak jelenleg 211 tagja van, mindegyik saját ország-kóddal rendelkezik:

Nem tagjai a FIFA-nak 

A következő kódok olyan országokat, valamint függő és egyéb területeket azonosítanak, amelyek jelenleg nem tagjai a FIFA-nak, bár néhányan közülük tagjai saját kontinentális szövetségüknek.

Használaton kívüli országkódok 
A következő kódokat már nem használják, mert az általuk jelzett ország már nem létezik, megváltozott a neve, megváltozott a kódja vagy egy másik ország részévé vált.

 1 Tibet  része, de a földrajzi terület átnyúlik a Tibeti autonóm régióba és a közeli provinciákba.

FIFA és NOB eltérések 

Bár a legtöbb FIFA-kód azonos az olimpiákon használatos NOB-kódokkal, néhány különbség azonban felfedezhető:

Léteznek országok, amelyek tagjai a FIFA-nak, de nem tagjai a Nemzetközi Olimpiai Bizottság-nak, vagy fordítva:

 FIFA-tagok és nem NOB-tagok (11):
 Anguilla
 Anglia
 Feröer szigetek
 Makaó, Kína
 Montserrat
 Új-Kaledónia
 Észak-Írország
 Skócia
 Tahiti
 Turks- és Caicos-szigetek
 Wales
 NOB-tagok, de nem tagjai a FIFA-nak (7):
 Nagy-Britannia
 Kiribati
 Marshall-szigetek
 Mikronézia
 Monaco
 Nauru
 Palau

Megemlítendő, hogy jelenleg a FIFA-nak 211 tagja van, míg a NOB-nak 204. Ez azért van, mert Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország Nagy-Britannia és Észak-Írország néven vesz részt az Olimpiai Játékokon.

Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország saját labdarúgó-szövetséggel rendelkezik.

Referencia

Lásd még 
 Országok és területek kódjainak listája

Külső hivatkozás 
 FIFA-országkódok – A listát a The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation Usenet csoport tarja fenn.

Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
Labdarúgással kapcsolatos listák